Elicura bezeichnet:

 Elicura Chihuailaf (* 1952), chilenischer Dichter
 Elicura (Minenleger), Minenleger der chilenischen Marine (1919)
 Elicura (Landungsschiff), Landungsschiff der chilenischen Marine (1964)